Tambour battant est le titre de plusieurs films :
 Tambour battant, film des réalisateurs Arthur Robison et André Beucler, sorti en 1933.
 Tambour battant, le film du réalisateur français Georges Combret sorti en 1953
 Tambour battant, le film du réalisateur russe Alexeï Mizguirev sorti en 2009
 Tambour battant, le film du réalisateur suisse François-Christophe Marzal sorti en 2019

Homonymie
Homonymie de titre